Katona János (1841–1894) néptanító
 Katona János (1912–1977) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Katona János (1949–2015) színész
 Katona János (1958) repülő alezredes, karmester